Tchamba, etnia originaria dell'odierno Ghana
 Tchamba, città del Togo
 Prefettura di Tchamba, prefettura del Togo